La famille de Rieu ou du Rieu, anciennement del Rieu ou de Rivo, est une famille de la noblesse française subsistante. Très prolifique, elle a formé dans le Rouergue et le Carladez de nombreux rameaux.

Histoire

Origines 

La famille du Rieu est originaire de la province du Rouergue (de nos jours le département de l'Aveyron).

L'historien du Rouergue Hippolyte de Barrau écrit que c'est par erreur que des généalogistes qualifient cette famille de seigneurs de Calmont fief qui relevait en réalité de la maison d'Arpajon. Il écrit également que le testament de Guillaume de Calmont fut retenu en 1268 par Bernard du Rieu, notaire public du château de Calmont, et il fait débuter la généalogie de la famille du Rieu vers 1300.

Noblesse 
Régis Valette écrit que cette famille appartient à la noblesse d'extraction (maintenues en 1699 et 1784).

Généalogie 
Cette famille prolifique a donné de nombreuses branches qui se sont presque toutes éteintes avant la Révolution :

Le premier auteur connu est un Pierre Delrieu, en latin de Rivo, francisé par la suite en du Rieu, et sa femme Ayglene, parents d'un Dieudonné marié vers 1335 avec Jusionne de Faramond, fille d'Aymeric, seigneur de la Faramondie en 1309, et de Guyette de Roquefeuil.

Branche du Rieu de Saint-Salvadou 
Cette branche qui commence avec le mariage de Pierre III du Rieu avec Hélène de Saint-Salvadou(r), héritière de la seigneurie de Saint-Salvadou(r).

Branche du Rieu de Saint-Bauzille  
Cette branche se poursuit avec 

 Antoine du Rieu (+1527/), seigneur de Saint-Bauzille et de Ginestous, conseiller au siège présidial de Villefranche-de-Rouergue, déjà cité et marié le 31 mars 1501 avec Marguerite de Vernhol, fille de Martial, seigneur de Payrac et de Pompignan, et de Jeanne de Ricard de Genouillac a laissé trois fils qui ont été la souche de trois branches :

Branche de Villefranche-de-Rouergue 
 Jean du Rieu, seigneur de Saint-Bauzille et de Ginestous, conseiller au siège présidial de Villefranche-de-Rouergue, marié en 1530 avec Anne Cabannel de La Barthe, dont deux fils et quatre filles:
 Jean du Rieu, chanoine de Villefranche,
 François du Rieu, seigneu Delpuech, de Saint-Bauzille et de Ginestous, docteur et syndic du Pays de Rouergue (en 1563), président et juge-mage de Rouergue, marié en premières noces en 1561 avec Françoise Campmas, et en deuxièmes noces en 1568 avec Béatrisse de La Valette, fille de Jean IV de La Valette, seigneur de Parisot, de Grammont et de Pradines, et de Gabrielle de Murat de Lestang, qui lui donne deux fils, Jean et Bernard:
 Jean du Rieu (1570-1640), seigneur del Puech et de Cabanes, juge-mage en la Sénéchaussée de Rouergue, marié le 1er avril 1597 à Villefranche avec Jeanne de Savignac, fille de Jean et de Jeanne de dalmas, dont un fils, Pierre du Rieu, seigneur de Colombier, 
 Bernard du Rieu, seigneur de LMarmont, viguier de Najac, marié le 19 juin 1604 avec Françoise Dega, file de Jean d'Aya, sieur de Salesse, et de Marguerite de Cavanhac, dont un fils marié:
 Jean du Rieu (1654-1740), seigneur de la Massepie, marié en secondes noces à Villefranche avec Louise de Lintilhac, fille de François, seigneur d'Ayrinhac, et de Marguerite d'IMBERT.

Branche de Najac 
 Antoine du Rieu, fils d'Antoine seigneur de Saint-Bauzille, et de Marguerite de Vernhol, épouse le 11 juin 1527 Isabeau Audouy, dame en partie de Najac, fille d'André Audouy, qui lui donne six fil set une fille, dont :
 Jean du Rieu (1534), cadet, seigneur de la Lanterié, marié avec Antoinette del Puech, qui donne la branche de la Lanterié.
 André du Rieu (1529), marié avec Balthasarde de Turenne d'Aynac, fille de Guillaume, qui lui donne trois fils:
 Jean du Rieu, mort sans postérité vers 1495,
 Claude du Rieu, seigneur dy Crios, marié le 20 décembre 1587 avec Madeleine d'Hébrail, dont deux filles;
 Pierre du Rieu, seigneur du Cros et de Courbières, commandant les fort et chateau royal de Najac, marié à Najac le 20 mars 1594 avec Isabeau de Guitard, fille d'Antoine et de Marie Fournhols, dont deux fils:
 François du Rieu, seigneur de La Barthe,
 Jacques du Rieu, seigneur de Montméjan.

Branche de Crandiès 
 Jean II du Rieu (+1582), marié à Marguerite de la Touche, d'où :
 Jean III du Rieu, marié vers 1615 à Louise de Marcilhac, d'où :
 Jean IV du Rieu (1612-1667), seigneur de Carandiès, marié en 1646 à Françoise de La Dugnie, d'où :
 Jean V du Rieu, seigneur de carandiès, marié à Louise del Salès, fille de Simon, seigneur de Bar et de la Bonnaudie, veuf de Catherine de Castanet, et d'Anne de Combettes, dont un fils:
 Pierre du Rieu, seigneur de Carandiès, marié en 1728 avec Catherine de Marsa (1703-1743), .

Rameau de la Lanterié 
 Antoine du Rieu, seigneur de la Lanterié à Najac qui donne trois rameaux :

Rameau du Rieu de Séverac
 ;

Rameaux du Rieu de Maisonneuve et de Maynadier 
Cette branche, qui paraît être la seule subsistante, commence avec :
 Martial du Rieu, sieur de Maisonneuve, gentilhomme de la Chambre du roi, fils de Jean, seigneur de la Lantairie, et de Marie du Jas, marié à Jeanne de Belvès, fille de Guillaume, qui lui donne au moins deux fils:
 Michel du Rieu, marié le 23 mars 1655 avec Marie Caillau, qui continue la branche de Maisonneuve jusqu'à :
 Michel Charles Durieu de Maisonneuve (Saint-Eutrope-de-Born 1796 - Bordeaux 1878), militaire, savant botaniste spécialiste des cryptogame, directeur des jardins de Bordeaux, marié en 1827 avec Marguerite Tessière de Miremont, fille d'Antoine et de Thérèse de La Faye
 Jean du Rieu (1773-1728), lieutenant des Galères, marié en 1697 avec Bonnaventure de Martrin, qui lui donne :
 Louis Ignace du Rieu, seigneur de Maynadier, lieutenant de cavalerie au Régiment de la Reine, marié en 1728 avec Marie Brunet, fille de Pierre et de Anne Tremblier, qui lui donne quantre fils : 
Pierre du Rieu, capitaine au Régiment de Piémont, chevalier de Saint-Louis, marié en 1787 avec Thérèse-Julie de La Condamine, fille de Jean, seigneur de Puilly, et de Thérèse de Gillot. Ils ont une fille et un fils Louis du Rieu de Maynadié, chevalier de Saint-Louis, qui émigre et rejoint l'armée de Condé.
Antoine du Rieu (1734), seigneur de Meynadier, lieutenant au Régiment de Vermandois, marié en 1784 avec Judith de Grissac, qui lui donne neuf enfants, dont Louis du Rieu, marié en 1805 avec Marie de Cours de Thomazeau, fille de François, baron de Saint-Dizier, et d'Anne de Bilderan, dont descendent les du Rieu de Maynadier subsistants. .
Louis du Rieu, 
Pierre du Rieu, seigneur de Maisonneuve.

Branches non rattachées 
 Del Rieu ou De Rivo, coseigneurs, puis seigneurs de Thiézac en Carladez (Cantal), dont le rattachement n'est pas précisément établi, mais semble dater du . En effet, on trouve plusieurs co-seigneurs successifs de Thiézac portant le patronyme de Rivo à la fin du , les Rivo ne devenant manifestement seuls seigneurs de Thiézac que par le mariage vers 1580 de Michel de Rivo avec Marguerite de Bar, dame de Thiézac et fille de Julien de Bar. Les Rivo resteront seigneurs de Thiézac jusqu'en 1764.

Personnalités 
 Michel Charles Durieu de Maisonneuve (1796-1878), capitaine d'infanterie et botaniste français, responsable des jardins de la ville de Bordeaux

Notes et références

Bibliographie 
 Hippolyte de Barrau, Documents historiques sur le Rouergue, sur ses familles et ses hommes remarquables dans les temps anciens et modernes, tome 3, pages 401 à 413
 Jean-Baptiste Pierre et Julien de Courcelles, Dictionnaire universel de la noblesse de France
 Notes manuscrites de la main de d'Hozier.
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française au , 2002, page 163

Articles connexes 
 Armorial des familles de Gascogne et Guyenne
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Liens externes 
 Base généalogique roglo

Rieu, Famille du
Rieu, Famille du
Rieu, Famille du